Moixeró (bolet), 
 Moixeró (muntanya), muntanya a cavall dels municipis de Riu de Cerdanya i Guardiola de Berguedà

 Serra de Moixeró